Il doppio del torneo di tennis Perth Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Stephen Huss e Lee Pearson che hanno battuto in finale Jordan Kerr e Grant Silcock 6-3, 4-6, 7-61.

Teste di serie 

 Paul Kilderry /  Peter Tramacchi (semifinali)
 Paul Hanley /  Nathan Healey (primo turno)

 Jordan Kerr /  Grant Silcock (finale)
 Vadim Kucenko /  Oleg Ogorodov (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Perth Challenger 2001